Педраса () — имя собственное; распространено в виде топонимов.

Топонимы 
 Педраса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педраса — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Педраса — город и муниципалитет в Колумбии, в составе департамента Магдалена.
 Педраса-де-Альба — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Педраса-де-Кампос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Педраса, Альфонсо (род. 1996) — испанский футболист.
 Педраса, Мария (род. 1996) — испанская актриса и танцовщица.
 
 Гомес Педраса, Мануэль (1789—1851) — мексиканский генерал и политик, занимавший пост президента Республики в 1832—1833 годах.